Solowagen bezeichnet:
einen Solobus
einen einzeln fahrenden Straßenbahn-Triebwagen, das heißt ohne Beiwagen beziehungsweise nicht als Mehrfachtraktion